Peachland – distretto municipale canadese nella Columbia Britannica
Peachland – comune statunitense nella Carolina del Nord